István Szívós ist der Name folgender Personen:

* István Szívós senior (1920–1992), ungarischer Wasserballspieler
 István Szívós junior (1948–2019), ungarischer Wasserballspieler